El término Adonis puede referirse a:

 Adonis, una divinidad de origen sirio incorporada como personaje al panteón helénico.
 (2101) Adonis, un asteroide Apolo.
 Adonis, seudónimo del poeta sirio Ali Ahmed Said.
 Adonis, un género de plantas de la familia de las ranunculáceas. Al género se adscribe una cincuentena de especies caracterizadas por sus atractivas flores.
 El nombre común de la planta Adonis vernalis.
 El nombre común de la planta Adonis annua.
 En Colombia, el nombre común de las plantas del género Duranta.
 Adonisea, género de polillas que es sinónimo de Schinia.
 Adonis, aplicación informática para la gestión de procesos de negocio.